Resh steht für:

 Resch, zwanzigster Buchstabe im Hebräischen Alphabet
 RESH, Reststoffe aus Auto-Shredderanlagen

Siehe auch:
 Resch (Begriffsklärung)